Ginger Helgeson (1968), joueuse de tennis américaine ;
 Joshi Helgesson (1993-), patineuse artistique suédoise ;
 Therese Islas Helgesson (1981-), handballeuse internationale suédoise ;
 Tommie Helgesson (1968-), batteur suédois ;
 Viktoria Helgesson (1988-), patineuse artistique suédoise.